Горизонт (геохронологический аналог — время) — региональное стратиграфическое подразделение, объединяющее одновозрастные серии, свиты и их части. Подразделения горизонта объединяются по комплексу литологических и палеонтологических  признаков.  Название горизонту присваивается по месту, где он хорошо представлен и изучен. Также горизонт — это геологический слой или пачка слоёв, выделяемые по произвольному признаку или комплексу признаков. Горизонты подразделяются на лоны.

В четвертичной геологии горизонтом называются отложения, сформированные в течение одного ледникового периода или межледниковья.

Примеры использования 
 Гумеровский горизонт — нижний горизонт турнейского яруса Урала, сложен известняками
 Верейский горизонт московского яруса нижнего карбона,  представлен песчаниками, алевролитами, глинами и известняками. К нему приурочена нефтегазоносность ряда районов.
 Московский горизонт — отложения среднего неоплейстоцена.

Примечания 

Стратиграфические подразделения